Frashëri ist der Name folgender Personen:
 Abdyl Frashëri (1839–1892), Aktivist der albanischen Nationalbewegung und albanisch-osmanischer Autor
 Kristo Frashëri (1920–2016), albanischer Historiker
 Mehdi Bej Frashëri (1874–1963), albanischer Politiker und albanisch-osmanischer Staatsmann
 Midhat Frashëri (1880–1949), albanisch-osmanischer Staatsmann, Politiker und Publizist
 Naim Frashëri (1846–1900), albanischer Schriftsteller und Aktivist der albanischen Nationalbewegung
 Sami Frashëri (1850–1904), albanischer Literat, Aktivist der albanischen Nationalbewegung und osmanischer Staatsmann

Siehe auch
 Frashër